

Варшково — село в гміні Вейгерово Вейгеровського повіту Поморського воєводства
 Варшково — село в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства